Куяльник — лиман в 3 км к северо-западу от побережья Одесского залива Чёрного моря, в 5 км от Одессы.
 Куяльник — бальнеогрязевой курорт (а также одноименный санаторий) на берегу Куяльницкого лимана, в 13 км от Одессы (Украина).
 Куяльник — минеральная вода курорта Куяльник.
 Куяльник — село в Подольском районе Одесской области Украины.